Człowiek za burtą – ang. man overboard, w skrócie – MOB
 Bohater niezależny (BN) – postać, w którą nie wciela się żaden z graczy w grach komputerowych